Das Stan James World Matchplay 2005 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 24. bis zum 30. Juli 2005 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor verlor dieses Jahr im Viertelfinale mit 11:16 gegen den Kanadier John Part und verlor damit zum ersten Mal seit 1999 ein Spiel beim World Matchplay. Neuer Titelträger wurde Colin Lloyd, der sich durch einen 18:12-Finalsieg gegen John Part seinen ersten Titel sichern konnte.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 120.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2005 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2005
Dartveranstaltung 2005
Dartwettbewerb in Blackpool